Friedensgedächtniskirche steht für
Friedensgedächtniskirche (Lauchhammer)
„Friedensgedächtniskirche“ Heilig Kreuz (Hürtgen)
„Friedensgedächtniskirche“ Heilige Familie (Berlin-Prenzlauer Berg)

Siehe auch:
 Friedenskirche
 Gedächtniskirche